Goedecke ist der Familienname folgender Personen:
 Albert von Goedecke (1821–1891), deutscher Offizier, MdL Nassau
 Adolf Goedecke (1860–1945), preußischer Landrat
 Friedrich Wilhelm Goedecke (1756–1825), deutscher Posthalter, MdL Nassau
 Heinrich Goedecke (1881–1959), deutscher Politiker, Landrat des Landkreises Siegen
 Heinrich Carl Goedecke (1761–1820), deutscher Landwirt, MdL Nassau
 Heinz Goedecke (1901–1959), deutscher Radiosprecher un Schauspieler
 Klaus Goedecke (* 1939), deutscher Politiker (SPD) und thüringischer Landtagsabgeordneter
 Manfred Goedecke (* 1949), deutscher Bergbauingenieur und Politiker (NDPD)
 Rudolf Goedecke (1877–1950), deutscher Architekt des Historismus
 Wilhelm Goedecke (1800–1871), nassauischer Beamter und Abgeordneter
 Wolfgang Goedecke (1906–1942), deutscher Ruderer und Oberleutnant

Siehe auch:
 Gödecke
 Goedeke
 Gödicke